La Batalla de Kiev puede referirse a las batallas:

 Batalla de Kiev (1941), el cerco del Frente Suroeste soviético por dos cuerpos Panzer alemanes.
 Batalla de Kiev (1943), ocupación de la ciudad por parte del Primer Frente Ucraniano soviético.
 Batalla de Kiev (2022), como parte de la ofensiva de Kiev, durante la invasión rusa de Ucrania de 2022.

Kiev ha sido asediada en múltiples ocasiones, de las cuales las más importantes son:

 Asedio de Kiev (968) por los pechenegos.
 Asedio de Kiev (1169) por los sudalianos.
 Asedio de Kiev (1240) por los mongoles de Batú Kan.

Entre otros conocidos combates por Kiev se encuentran:

Las expediciones polacas a Kiev:
 Expedición a Kiev (1013)
 Expedición a Kiev (1018)
 Expedición a Kiev (1069)
 La Batalla del río Irpen (1331)
 La Ofensiva de Kiev de 1920 durante la guerra ruso-polaca.